Le amiche – film del 1955 diretto da Michelangelo Antonioni
 Le amiche – romanzo di Carlo Cassola del 1949
 Le Amiche – gruppo musicale italiano
 Le Amiche – album dell'omonimo gruppo musicale italiano del 1965

Pagine correlate 
Amiche